Het ATP-toernooi van Moskou 2000 (met de officiële naam Kremlin Cup 2000) vond plaats van 23 tot en met 29 oktober 2000. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou